Messier 26 (M26), een object aan de sterrenhemel
 M26 Pershing, een Amerikaanse tank uit de Tweede Wereldoorlog
 Een verkeersweg:
 M26 (Groot-Brittannië)
 Een voormalige verkeersweg:
 M26 (Joegoslavië)